Tous égaux était une tribune où chacun a la parole. Ce magazine avait pour objectif de créer un espace d'expression ouvert à tout téléspectateur ayant quelque chose à dire, à faire ou à montrer.

L'idée était d'instaurer un cadre dans lequel les téléspectateurs faisaient leur télévision. Une tribune où la part d'originalité inhérente à tout individu pouvait s'exprimer librement.
Elle était présentée par Florian Gazan et Vladys Müller et diffusée chaque jour de la semaine à 20h20 sur France 3, de novembre 2000 à juin 2003.

Une équipe de cadreurs de France 3 débarquait chez monsieur et madame tout le monde, et filmait ces derniers pendant quinze secondes pendant lesquelles ils présentaient leurs passions, leurs collections, leurs records, tout ce qu'ils voulaient. Une bonne occasion de découvrir des choses étonnantes, et très souvent originales.

L’émission fut développée par Cyril Chamalet.

Émission diffusée sur France 3